Termenul „Bounty” se poate referi la:

Insulele Bounty situate la sud de Noua Zeelandă
Bounty, o corabie engleză
Bounty, o marcă de ciocolată